DHfK Leipzig steht für:
 Deutsche Hochschule für Körperkultur, eine ehemalige Hochschule in Leipzig
 HSG DHfK Leipzig, eine ehemalige Hochschulsportgemeinschaft an dieser Hochschule
 SC DHfK Leipzig, einen Sportclub, der dieser Hochschule angehörte